Benning ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Benning (* 1935), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Bernhard Benning (1902–1974), deutscher Volkswirtschaftler
 Brian Benning (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler
 Carl von Benning (1804–1875), deutscher Rittergutsbesitzer, Landrat und Abgeordneter
 Carl Ludwig August von Benning (1776–1829), deutscher Offizier
 Christine Benning (* 1955), britische Mittelstreckenläuferin
 Denise Benning (* 1967), kanadische Eiskunstläuferin
 Henry Lewis Benning (1814–1875), US-amerikanischer Jurist, Richter und Brigadegeneral der Konföderierten
 James Benning (* 1942), US-amerikanischer Avantgardefilmer und Dokumentarfilmer
 Jim Benning (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Kurt Benning (1945–2017), deutscher Künstler
 Liane G. Benning (* 1963), deutsche Geochemikerin
 Matt Benning (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Petra Durst-Benning (* 1965), deutsche Schriftstellerin
 Rolf Benning (1932–2012), deutscher Fußballspieler
 Sadie Benning (* 1973), US-amerikanische Videokünstlerin und Musikerin
 Sybille Benning (1961–2022), deutsche Politikerin (CDU)
 Walter Benning (1880–1962), Mediziner, Leiter eines Sanatoriums für Nervenkranke in Bremen (später Klinik Dr. Heines) 
 Wilhelm von Benning (1791–1881), bayerischer Ministerialbeamter
 

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Benning (District of Columbia), im District of Columbia
 Benning (Minnesota), im Blue Earth County
 Benning Heights, im District of Columbia
 Benning Hills, im Muscogee County, Georgia
 Benning Park, im Muscogee County, Georgia

 Fort Benning ist eine Basis der United States Army

Sonstiges:

 Benning Creek, Fließgewässer im Lincoln County, Montana
 Benning Lake, See im Cook County, Minnesota
 Benning Lot Mine, Mine im Lumpkin County, Georgia

Siehe auch:
 Benningen
 Bening